Antoniewo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Antoniewo, village du powiat de Czarnków-Trzcianka

dans la voïvodie de Poméranie
 Antoniewo, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Antoniewo, village du powiat d'Ostróda

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Antoniewo, village du powiat d'Aleksandrów
 Antoniewo, village du powiat de Włocławek 
 Antoniewo, village du powiat de Żnin 

dans la voïvodie de Mazovie
 Antoniewo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Antoniewo, village du powiat de Sierpc 
 Antoniewo, village du powiat de Żuromin